Europamästerskapet i basket för små länder 1990, officiellt 1990 European Promotion Cup, var den andra upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i Wales, Storbritannien och vanns av Island före Cypern och Luxemburg.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

1990
Internationella sportevenemang i Storbritannien
1990 i Storbritannien
Basket i Storbritannien
Sportåret 1990